

Geografia 
 Mihalich – villaggio della Bulgaria

Peronse 
 Herman Mihalich – politico statunitense
 Marcello Mihalich – allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate 
Mihalic